Mistrzostwa Polski w Szachach 1926 – turniej szachowy, rozegrany w 1926 r. w Warszawie, mający na celu wyłonienie 1. mistrza Polski mężczyzn. Turniej rozegrano systemem kołowym z udziałem 18 zawodników.

Złoty medal zdobył Dawid Przepiórka (1. raz w karierze).



Wyniki 1. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Warszawa, 12 – 30 czerwca 1926

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 W.Litmanowicz, J.Giżycki, "Szachy od A do Z", tom I, Warszawa 1986, str. 664
 Andrzej Filipowicz, "Dzieje Polskiego Związku Szachowego do 1956 roku", Warszawa 2007, str. 51-52

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1926 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie